Два перемирия, заключённые в Новгороде между Россией и Швецией в период русско-шведских войн.

 Первое Новгородское перемирие (с марта 1497 года на 6 лет, в марте 1510 года продлено ещё на шестьдесят лет)
 Второе Новгородское перемирие (заключено в 1557 году, продлилось до 1590 года)

Русско-шведские войны
Международные договоры Швеции
Перемирия